Мосетен (чимане, цимане) — вымирающий генетически изолированный язык (или семья близкородоственных языков) западной Боливии. Состоит из трёх разновидностей, традиционно считающихся диалектами, но в последнее время всё чаще рассматриваемых как самостоятельные языки (см. Проблема «язык или диалект»).

Внутреннее членение 
Языковая общность мосетен состоит из трёх идиомов, образующих диалектный континуум: мосетен Ковендо, мосетен Санта-Аны и чимане. Мосетен Санта-Аны занимает промежуточное положение и взаимопонятен с обеими другими разновидностями, различия между которыми более значительны.

Иногда название «мосетен» употребляется применительно к объединению первых двух идиомов, противопоставляемому чимане. Впервые рассматривать мосетен и чимане как различные языки было предложено в (Adelaar 1991).

Внешние связи 
Внешние генетические связи не выяснены; в настоящее время мосетен рассматривается как изолированный (или как самостоятельная семья языков).

В разное время выдвигались различные гипотезы по поводу генетической принадлежности языка мосетен. Так, М. Сводеш предполагал родство с чонскими языками (Swadesh 1963). Х. Суарес (Suárez 1969) объединял в единую макро-паноанскую семью мосетен, юракаре, пано-такананские и чонские языки. Впоследствии им была также высказана гипотеза о родстве макро-паноанских языков с аравакскими (Suárez 1977). Дж. Гринберг включал мосетен в состав же-пано-карибской семьи и далее в состав америндской макросемьи.

Однако, поскольку данные о языке мосетен вплоть до начала XXI века оставались весьма скудными, ни одна из этих гипотез не могла быть сколько-нибудь надёжно обоснована.

Распространение 
Носители чимане проживают на юго-западе департамента Бени; преимущественно вдоль реки Манеки от Ремансо до Косинчо. Носители собственно мосетенских диалектов проживают в прилегающих районах на востоке департамента Ла-Пас.

По данным В. Аделяра, на 2000 год языком мосетен владело 5.316 человек, при общей численности этнической общности в 5.907 человек. Однако в (Rodríguez-Bazán 2000) цифра в 5.907 человек приводится только для этнической общности чимане, исключая индейцев-мосетен. В (Sakel 2004) приводятся цифры в 600 носителей для мосетен Ковендо, 150—200 носителей для мосетен Санта-Аны и около 4000 носителей для чимане.

Согласно (Rodríguez-Bazán 2000), среди индейцев-чимане 9,2 % говорят только по-испански, 41,7 % одноязычны на чимане, а 47,1 % демонстрируют чимане-испанское двуязычие. среди индейцев-мосетен 13,3 % говорят только по-испански, 66,6 % двуязычны, и только 2,2 % являются монолингвальными носителями мосетен. Тенденция к переходу молодого поколения на испанский в собственно мосетенских сообществах выражена сильнее, нежели среди более многочисленных индейцев-чимане.

Фонология

Гласные 
Мосетен Ковендо имеет следующие гласные: [i], [i:], [e], [e:], [ə], [ə:], [o], [a]. Все они имеют ротовые и носовые варианты; таким образом, число гласных фонем возрастает до 16 (при условии, что назализация является фонематическим признаком). Долгота не является фонематическим признаком для [o] и [a].

Согласные 
Мосетен Ковендо насчитывает 24 согласных.

Фонотактика и морфонология 
Структура слога (C)V(C). Стечения согласных запрещены, за исключением сочетания сонантов m, n, r с гортанной смычкой в исходе слова. В заимствованных словах это ограничение может нарушаться.

Все аффиксы имеют назализованные варианты; таким образом, наблюдается явление назальной гармонии, аналогичное тому, что представлено, например, в гуарани.

В ряде слов происходит ассимиляция гласной корня с гласной лично-числового показателя.

Словесное ударение обычно падает на первый слог корня; есть ряд исключений.

Грамматика

Морфология 
Широко используются суффиксация, редупликация, клитики. Префиксация и инфиксация редки.

Имена различают два согласовательных рода (мужской и женский) и два числа (единственное и множественное). Морфологическая категория падежа отсутствует, однако существует ряд клитик, имеющих падежные значения.

Примечания

Ссылки 
 Ethnologue report for Chimane
 Информация о языке мосетен из Этнолингвистического словаря Алена Фабре

Литература 
 Adam, L. (1889). Notice grammaticale sur la langue Mosetena. Revue de Linguistique et de Philologie Comparée, 22: 237—246. París.
 Armentia, F. L. (1901-02). Los indios Mosetenos y su lengua, con una introducción por S.A. Lafone Quevedo. ASCA, Vols. 52-54.
 Bibolotti, B. (1917 [1868]). Mosetene vocabulary and treatises. Evanston/ Chicago.
 Gill, W. (1993). Diccionario Tsimane-castellano — castellano-tsimane. San Borja: New Tribes Mission.
 Gill, W. (n.y.). A pedagogical grammar of the Chimane language. San Borja: New Tribes Mission (ms.)
 Gill, W., Gill, R. (1988). Dictionary Chimane-English. San Borja: New Tribes Mission.
 Greenberg, J. H. (1987). Language in the Americas. Stanford: Stanford University Press.
 Rodríguez Bazán, L. A. (2000). Estado de las lenguas indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia bolivianos. // Francisco Queixalós & Odile Renault-Lescure (eds.), As línguas amazônicas hoje: 129—149. São Paulo: ISA/IRD/MPEG.
 Sakel, J. (2004). A Grammar of Mosetén. Berlin: Mouton de Gruyter.
 Rev.: Khanina, O. Review of Sakel 2004. Linguist List 16.1245
 Suárez, J. (1969). Moseten and Pano-Tacanan. Anthropological Linguistics, 11 (9), 255—266.
 Suárez, J. (1977). La posición lingüística del pano-tacana y del arahuaco. Anales de Antropología, 14, 243—255.
 Swadesh, M. (1963). On aboriginal languages of Latin America (Acerca de languages aborigines de America Latina). Current Anthropology 4, 317—318.

Языки Боливии
Изоляты Америки
Вымирающие языки
Бени (департамент)